CICN steht für:
 Cicor (SIX:CICN), Schweizer Gruppe international tätiger Unternehmen der Elektronikindustrie
 Colour Index Constitution Number oder C.I. Constitution Number, System zur Sortierung von Farben aufgrund chemischer Eigenheiten, siehe Colour Index #C.I. Constitution Number
 Computational Intelligence and Communication Networks, internationale Konferenzreihe
 CICN-FM, ehemalige Radiostation der Muskeg Lake Cree Nation, einer Band (First Nation) der Cree in Marcelin (Saskatchewan), Saskatchewan Census Division No. 16, Saskatchewan, Kanada

Siehe auch:
 CLCN

Abkürzung